

Sigle 
 Absolute Cardiac Dullnes – area di ottusità cardiaca assoluta, in cardiologia
 Associazione Calcio Dilettantistica – nella denominazione di società calcistiche
 Art Comics Degenerate – Formato pieghevole per le fanzine a fumetti Comics
 Automatic Call Distribution

Codici 
 ACD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Acandí di Acandí (Colombia)
 acd – codice ISO 639-3 della lingua gikyode

Geologia 
 Argille di Cornuda – provincia di Treviso –  sintema stratigrafico del Veneto

Altri progetti